Алексей Николаевич Асафов (1886—1933) — советский инженер-конструктор и изобретатель, занимавшийся разработкой, строительством и ремонтом подводных лодок и военных кораблей.

Биография 
Алексей Асафов родился в 1886 году в Кронштадте, в семье рабочего пароходного завода.

С детства мечтая выучиться на морского инженера, поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, который окончил в 1911 году. С 1910 года жил в доме по адресу Большой пр. ВО, 70;

Работал на Адмиралтейском заводе, участвуя в постройке линейного корабля «Гангут». С 1912 г. на Балтийском заводе занимался строительством подводных лодок под руководством автора проектов, профессора И. Г. Бубнова в отделе подводного плавания. С 1913—1918 гг. работал в течение пяти лет на верфях в Ревеле, где производилось серийное строительство подводных лодок типа «Барс».

После революции, в 1918 году, вернулся в Петроград, где руководил ремонтом субмарин на Адмиралтейском и Балтийском заводах. С 1924 года — начальник Севзапвоенпрома, позже — главный инженер Сестрорецкого оружейного завода. C 1922 года и до самой смерти жил в доме по адресу Рубинштейна ул., 23.

В 1928 году арестован, попал в шарашку «Остехбюро» при ОГПУ, где выдвинул идею создания быстроходной эскадренной подводной лодки с мощным артиллерийским вооружением, предназначенной для ведения боевых действий совместно с надводными кораблями. В июле 1930 г. создано Особое техническое бюро экономического управления при полномочном представительстве Объединённого государственного политического управления в Ленинградском военном округе (ОТБ ЭКУ ПП ОГПУ в ЛВО) на территории Балтийского завода. Техническим руководителем ОТБ был назначен А. Н. Асафов. Проект был одобрен и получил название
«Правда» в честь одноимённой газеты. Всего было построено три корабля. Серия была признана в целом неудачной, но послужила прообразом одного из самых совершенных проектов подводных лодок тех лет — типа «К». 20 апреля 1931 г. III отдел ЦКБС и Особое техническое бюро ОГПУ при Балтийском заводе объединены в Особое конструкторско-техническое бюро № 2 (ОКТБ-2). Руководителем ОКТБ-2 был назначен А. Н. Асафов.

В 1932 году Асафова освобождают и назначают главным инженером ОКТБ-2, где Асафов ведёт работу над созданием проекта малой субмарины, способной к транспортировке по железной дороге в любой конец СССР. Проект получил наименование серия VI «Малютка». Из-за отказа от некоторых предложений Асафова при испытаниях головной «Малютки» были показаны неудовлетворительные результаты. Так, время погружения было вдвое дольше проектного, а скорость — гораздо ниже проектной. Асафова повторно арестовали по обвинению во вредительстве.

Был арестован 4 февраля 1930 года. Приговорен: КОГПУ 28 июня 1931, обвинён по статье 58-7, 11. Приговор: 5 лет исправительных лагерей условно, освободить.

Начатое дело Алексей Николаевич не завершил, тяжело заболел на пароходе, который потерпел аварию, возвращаясь из Германии и 21 февраля 1933 года скончался. Настоящие причины смерти не ясны до сих пор. Похоронен в Ленинграде на Новодевичьем кладбище.

В дальнейшем, после принятия отвергнутых ранее предложений и ряда конструктивных доработок, «Малютки» пошли в серию. Всего было выпущено 30 лодок по проекту Асафова, ещё 20 по несущественно доработанному позднее проекту. Работу продолжил последователь Асафова, П. И. Сердюк, разработавший свой проект «Малютки», известный как серия XII и ставший ещё более массовым (45 лодок). Проекты малых лодок Асафова стали важным этапом в развитии советского подводного кораблестроения — они стали первыми в мире лодками с цельносварным корпусом, что по сравнению с клёпаными конструкциями приводило к увеличению прочности при снижении массы. Также на первых «Малютках» были отработаны проектирование, строительство и эксплуатация малых подводных лодок с одновальной двигательной установкой, а их ключевая способность к перевозке по железной дороге без существенной разборки позволила как в короткие сроки нарастить количество подводных лодок на Тихоокеанском флоте, так и перебрасывать их во время войны по мере надобности между театрами военных действий.

Алексей Асафов был посмертно реабилитирован 24 сентября 1990 года.

См. также 
 Подводные лодки серии IV «Правда»
 Подводные лодки типа «Малютка»

Примечания

Литература 
 Балабин В. Конструктор «Правды» и «Малютки» (к 110-летию со дня рождения А. Н. Асафова). // Морской сборник. — 1996. — № 3. — С.33—35.

Ссылки 
 Асафов Алексей Николаевич
 Подводный крейсер «Искра»

Родившиеся в Петергофском уезде
Конструкторы СССР
Персоналии:Сестрорецк
Персоналии:Балтийский завод
Кораблестроители СССР
Машиностроители
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)